Бе́мер — фамилия, распространённая в разных странах. Известные носители:
 Бемер, Анджей (около 1555 — около 1626) — архитектор и скульптор, работавший во Львове, представитель маньеризма.
 Бемер, Фёдор Васильевич (2-я половина 1820-х — 1885) — русский педагог.

См. также